Скуиньш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скуиньш, Зигмунд (1926—2022) — советский и латвийский журналист, драматург, прозаик и переводчик.
  (1890—1957) — латвийский архитектор.
 Скуиньш, Янис (1897—1942) — командир латышских стрелков и Латгальского партизанского полка, полковник латвийской армии.